Diemberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Diemberger, Tibetologin
 Kurt Diemberger (* 1932), österreichischer Bergsteiger, Filmemacher, Fotograf und Autor